Sadornow () ist der Familienname folgender Personen:

  
 Nikolai Pawlowitsch Sadornow (1909–1992), russisch-sowjetischer Schriftsteller